Чемпіонат Португалії з футболу 1991—1992 — 58-ий сезон португальського Прімейра Дивізіону. Чемпіонський титул здобув Порту.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Боавішта взяв участь у Кубку володарів кубків 1992—1993 як володар Кубку Португалії 1991—1992.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Португалії на rsssf 

1991—1992
Португалія
Португалія
1991 у Португалії
1992 у португальському спорті